D20 ou D-20 peut faire référence à :

Astronautique 
 Soloviev D-20, un turbofan soviétique.

Jeux 
 Dé à vingt faces, une variante de dé comprenant vingt faces ;
 d20 System, un système générique de jeu de rôle nommé en référence au dé à vingt faces.

Sciences 
Médecine
 Tumeur bénigne des tissus mous du rétropéritoine et du péritoine, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Chevrolet D-20, un pick up du constructeur américain Chevrolet ;
 Senova D20, une automobile du constructeur chinois Senova.

Route 
   dans certains départements, en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres